Romieu est un nom propre ou plus rarement un nom commun qui peut désigner :

Patronyme 

 Marie de Romieu (1545-v. 1590), femme de lettres française ;
 Antoine-Alexandre Romieu (1764-1805), militaire et diplomate français ;
 Auguste Romieu (1800-1855), haut fonctionnaire et écrivain français ;
Jean Romieu (1858 - 1953), juriste.

Toponyme 

 La Romieu, commune française dans le département du Gers, en région Occitanie ;
 Collégiale Saint-Pierre de La Romieu, ancienne collégiale à La Romieu ;
 Romieu (canton), canton québécois de la Gaspésie, au Canada.

Nom commun 

 Romieu ou Roumieu ou Romée, noms donnés à un pèlerin se rendant à Rome.